Richard E. Parks (1943-1978), cestista statunitense
 Richard Parks, rugbista a 15 gallese